Sezon 2002/2003 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 7. miejsce
 Puchar Polski: 1/16 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie